FSSP může znamenat:
 Kněžské bratrstvo svatého Petra
 Frances Slocum State Park
 Families of Structurally Similar Proteins

Zkratky